Жан-Люк Пера (; ) — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции, бывший член Социалистической партии Франции

Родился 23 января 1950 г. в городе Ирсон (департамент Эна). На выборах в Национальное собрание 2007 г. выиграл голосование по 24-му избирательному округу департамента Нор, получив 53,15 % голосов.

Во время выборов в Национальное собрание 2012 г. в результате изменения границ избирательных округов его 24-й округ был упразднен, и Жан-Люк Пера хотел стать кандидатом социалистов по 3-му избирательному округу, но уступил мэру Мобёжа Реми Повро. После этого Пера выставил свою кандидатуру на выборах как независимый левый кандидат, после чего его исключили из Социалистической партии. В 1-м туре выборов Пера занял 3-е место с 19,3 % и не прошёл во 2-й тур.

После избрания депутатом в 2008 году Жан-Люк Пера ушел в отставку с поста мэра коммуны Анор, но на следующих муниципальных выборах в 2014 году, уже после поражения на выборах в Национальное собрание, вновь баллотировался в мэры Анора и одержал победу. На выборах 2020 года он сохранил мандат мэра без борьбы, так его выборный блок был единственным.

Занимаемые выборные должности 

18.03.1977 — 17.03.1983 — вице-мэр коммуны Анор <br/ >
20.03.1989 — 16.03.2008 — мэр коммуны Анор <br/ >
18.03.2001 — 03.2015 — советник (член Генерального совета) департамента Нор от кантона Трелон <br/ >
20.06.2007 — 18.06.2012 — депутат Национального собрания Франции от 24-му избирательного округа департамента Нор  
c 08.04.2014 — мэр коммуны Анор

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор
 Депутаты Национального собрания Франции

Примечания

Ссылки 
Биография на сайте Национального собрания Франции 

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)